Леонид Сергеевич Заднепро́вский (1904—1971) — украинский актёр. Заслуженный артист УРСР.

Биографические данные 
Родился 26 июля (8 августа) 1904 года в Гадяче (ныне Полтавская область, Украина)

В 1934—1951 годах (с перерывом) работал в Днепропетровском украинском драматическом театре.

В 1946—1947 годах — работал в КУАДТ имени И. Я. Франко.

В 1952—1966 годах — работал в ОУДТ.

Умер 7 мая 1971 года в Одессе (ныне Украина).

Семья 
Сын — актёр Киевского национального академического театра имени Ивана Франко Николай Заднепровский (1940—1997), внук — актёр Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Владимир Заднепровский (род. 1959).

Роли 
 «Украденное счастье» И. Я. Франко — Михаил Гурман
 «Дай сердцу волю, заведет в неволю» М. Л. Кропивницкого — Никита
 «Василиса Мелентьева» А. Н. Островского — Иван Грозный

 Награды и премии 
 орден «Знак Почёта» (24.11.1960)
 Заслуженный артист Украинской ССР (1943)
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за спектакль «Навеки вместе» Л. Д. Дмитерко, поставленный на сцене ДУАДТ имени Т. Г. Шевченко''

Литература 
 Художники Украины: Энциклопедический справочник / Сост.: М. Г. Лабинский, В. С. Мурза. Под ред. А. В. Кудрицкого. — : «Украинская энциклопедия» им. М. П. Бажана, 1992. — 848 с. — С. 255. — ISBN 5-88500-042-5.
 
 https://web.archive.org/web/20071007150822/http://old.kv.com.ua/index.php?rub=250&number_old=3040

Персоналии:Одесский украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами